Наго́рное — названия населённых пунктов:

Белоруссия 
 Нагорное — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Нагорное — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Нагорное — агрогородок в Клецком районе Минской области.

Казахстан 
 Нагорное — село в Тарановском районе Костанайской области.
 Нагорное — село в Тайыншском районе Северо-Казахстанской области.
 Нагорное — прежнее, до 2006 года, название аула Саржансай Мартукского района Актюбинской области.

Россия 
 Владимирская область
 Нагорное — деревня в Судогодском районе.

 Вологодская область
 Нагорное — деревня в Вологодском районе.
 Нагорное — деревня в Усть-Кубинском районе.

 Воронежская область
 Нагорное — хутор в Россошанском районе.

 Калининградская область
 Нагорное — посёлок в Багратионовском районе.
 Нагорное — посёлок в Гурьевском районе.
 Нагорное — посёлок в Озёрском городском округе.
 Нагорное — посёлок в Правдинском районе.
 Нагорное — посёлок в Черняховском районе.

 Калужская область
 Нагорное — посёлок в Кировском районе.

 Костромская область
 Нагорное — деревня в Буйском районе.

 Красноярский край
 Нагорное — село в Саянском районе.

 Ленинградская область
 Нагорное — посёлок в Выборгском районе.

 Липецкая область
 Нагорное — село в Тербунском районе.

 Московская область
 Нагорное — деревня в городском поселении Клин Клинского района.
 Нагорное — деревня в сельском поселении Петровское Клинского района.
 Нагорное — посёлок в городском округе Мытищи.
 Нагорное — деревня в городском поселении Зеленоградский Пушкинского района.
 Нагорное — посёлок в сельском поселении Царёвское Пушкинского района.

 Нижегородская область
 Нагорное — деревня в Воскресенском районе.
 Нагорное — деревня в Чкаловском районе.
 Нагорное — деревня в Шахунском районе.

 Новосибирская область
 Нагорное — село в Куйбышевском районе.

 Омская область
 Нагорное — село в Тарском районе.

 Приморский край
 Нагорное — село в Пожарском районе.

 Рязанская область
 Нагорное — деревня в Рыбновском районе.
 Нагорное — село в Ряжском районе.

 Татарстан
 Нагорное — деревня в Альметьевском районе.

 Хабаровский край
 Нагорное — село в Хабаровском районе.

 Чечня
 Нагорное — село в Грозненском районе.

 Чувашия
 Нагорное — деревня в Ядринском районе.

 Ярославская область
 Нагорное — деревня в Ярославском районе.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Нагорное — село в Бахчисарайском районе.
 Нагорное — название с 1045 по 1962 год села Маловидное.
 Нагорное — исчезнувшее село в Первомайском районе.

Украина 
 Донецкая область
 Нагорное — посёлок в Бахмутском районе.

 Запорожская область
 Нагорное — село в Вольнянском районе.

 Кировоградская область
 Нагорное — село в Долинском районе.
 Нагорное — село в Светловодском районе.

 Луганская область
 Нагорное — село в Свердловском районе.

 Львовская область
 Нагорное — село в Яворовском районе.
 Нагорное — село в Самборском районе.
 Нагорное — село в Стрыйском районе.

 Одесская область
 Нагорное — село в Окнянском районе.
 Нагорное — село в Измаильском районе.

 Полтавская область
 Нагорное — село в Решетиловском районе.

 Ровненская область
 Нагорное — село в Дубенском районе.

 Харьковская область
 Нагорное — село в Зачепиловском районе.
 Нагорное — село в Сахновщинском районе.

Другое 
 Нагорное — бывший муниципальный округ, существовавший на территории Москвы с 1991 по 1995 год.
 Нагорное — нынешнее внутригородское муниципальное образование в Москве.

См. также 
 Нагорное сельское поселение